Общеиндийские числовые формы () — блок стандарта Юникод. Содержит цифры, использовавшиеся в северноиндийских письменностях до введения десятичной системы счисления.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания